Захна Рене (; ) — эстонский биатлонист и футболист. Двукратный серебряный призёр Зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 в спринте и в гонке преследования. Призер этапа Кубка мира по биатлону.

Карьера 

С сезона 2011/2012 выступает в Кубке IBU по биатлону. В 2013 году стал бронзовым призёром в спринте на Чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллахе и вице-чемпионом в гонке преследования. Чемпион Европы среди юниоров в индивидуальной гонке (2014).

13 марта 2014 года дебютировал на этапах Кубка мира в финском Контиолахти. В спринтерской гонке Захна, отстреляв точно, занял 67-ое место.

26 января 2020 года в словенской Поклюке Захна вместе с Региной Оя впервые в карьере стал призером этапа Кубка мира по биатлону в смешанной эстафете.

Семья 
Отцом Рене является известный эстонский биатлонист и тренер, призёр чемпионатов мира Хилар Захна.

Прочее 
Спортсмен известен выступлениями за футбольные клубы ,  и .

Результаты

Кубок мира 
 2013—2014 — очков не набирал
 2014—2015 — очков не набирал
 2015—2016 — 97-е место
 2016—2017 — очков не набирал
 2017—2018 — 90-е место
 2018—2019 — 84-е место
 2019—2020 — 89-е место
 2020—2021 — 85-е место
 2021—2022 — 72-е место

Кубок IBU 
 2014—2015 — 77-е место
 2015—2016 — 103-е место
 2016—2017 — 86-е место
 2018—2019 — 127-е место
 2019—2020 — 133-е место

Примечания 

Футболисты по алфавиту
Биатлонисты Эстонии
Футболисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ФК «Отепя»
Спортсмены нескольких видов спорта
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года